Mehrklang kann in unterschiedlicher Weise verstanden werden:

 Akkord ist das gleichzeitige Erklingen von mehreren unterschiedlichen Tönen, die sich harmonisch deuten lassen
 Multiphonics ist eine Instrumentaltechnik, mit der mehr als ein Ton gleichzeitig auf einem (Blas-)Instrument erzeugt wird
 Mehrstimmigkeit ist eine Satztechnik, durch die mehrere Stimmen gleichzeitig erklingen